Зеехофер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зеехофер, Карин (род. 1958) — вторая жена премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.
 Зеехофер, Хорст (род. 1949) — немецкий государственный и политический деятель, премьер-министр Баварии, министр внутренних дел Германии.